

Folyó 
 Krivaja, Bács-ér, folyó Szerbiában, a Vajdaságban. A szabadkai homokkődombokból Bajmok és Tavankút települések között ered és Turjánál a Ferenc-csatornába torkollik
 Krivaja, folyó Bosznia-Hercegovina középső részén

Település 
 Krivaja, település Horvátországban, Berek községben, Belovár-Bilogora megyében
 Krivaja, település Szerbiában, a Vajdaságban, Bácskatopolya közigazgatási körzetében, a Bács-ér (vagy Krivaja) folyó mellett. A település neve 1941–1944 között Bácsér, majd ismét Krivaja
 Krivaja, település Bosznia-Hercegovinában, Prijedorban
 Krivaja, település Bosznia-Hercegovinában, Zavidovićiben